Cebolla albarrana puede referirse a:
 el nombre común de la planta Drimia maritima
 el nombre común de la planta Scilla peruviana
 el nombre común de la planta '''''Scilla haemorrhoidalis